Caravelí (provincie), een provincie van Peru
Caravelí (district), een district van Peru